Sandić oder Sandic ist der Name von:

 Michel Sandic (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Mirko Sandić (1942–2006), jugoslawischer Wasserballspieler